Hameline ist der Familienname folgender Personen:

 André Teddy Hameline (* 1925), französischer Jazzmusiker
 Daniel Hameline (* 1931), französischer Pädagoge